Ка́ллистов — фамилия; имеет женскую форму Каллистова
 
 Каллистов, Дмитрий Павлович (1904—1973) — советский антиковед и историк античности, переводчик.
 Каллистов, Николай Дмитриевич (1883—1917) — русский морской офицер, историк флота, капитан 2-го ранга.
 Каллистов, Павел Дмитриевич (в монашестве Иоасаф; 1850—1920) — епископ Русской православной церкви. 
 Каллистов, Фёдор Стефанович (1865—1937) — священномученик, протоиерей Русской православной церкви.

Примечания